Zbraň může označovat:

Zbraň, lidský nástroj sloužící k poranění či usmrcení zvířat nebo lidí
Zbraň (právo), specializovaný právní pojem
Zbraň (Žiželice), místní část obce Žiželice v okrese Kolín

v kultuře
Zbraň odplaty – jihokorejský válečný film z roku 2008